Бабе́нко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Бабенко, Алёна Олеговна (род. 1972) — российская актриса.
 Бабенко, Алла Григорьевна (род. 1937) — украинский театральный режиссёр.
 Бабенко, Анатолий Николаевич (1951—2014) — советский футболист.
 Бабенко, Антон Александрович (1904—1974) — украинский советский партийный деятель.

В 
 Бабенко, Валерий Павлович (1939—2013) — советский кинохудожник, кинооператор.
 
 Бабенко, Виктор Михайлович (род. 1958) — советский и казахстанский футболист.

Г—Я 
 Бабенко, Геннадий Александрович (род. 1950) — крымский политик, городской голова Симферополя.
 
 Бабенко, Григорий Александрович (ок. 1888 — ?) — украинский советский писатель.
 
 Бабенко, Елена Владимировна (род. 1968) ― узбекский преподаватель, член Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
 Бабенко, Ефим Лукьянович (?) — деятель повстанческого движения, махновец.
 
 
 Бабенко, Лев Фёдорович (1880—?) — депутат Государственной думы.
 Бабенко, Людмила Григорьевна (род. 1946) — российский лингвист.
 Бабенко, Мария Марковна (1933—2011) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабенко, Надежда Несторовна (1926—2009) — советский художник декоративного искусства в области художественного ткачества.
 Бабенко, Николай Андреевич (1942—2005) — советский, украинский и российский актёр.
 Бабенко, Нина Ивановна (1939—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Бабенко, Олег Иванович (род. 1969) — советский и украинский футболист.
 Бабенко, Пелагея Максимовна (1930—?) — Герой Социалистического Труда.
 Бабенко, Потап Васильевич (1888—1951) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабенко, Руслан Александрович (род. 1992) — украинский футболист.
 
 Бабенко, Станислав Григорьевич (род. 1947) — украинский политик.
 Бабенко, Эктор (1946—2016) — бразильско-аргентинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Бабенко, Эрнст Михайлович (1937—2019) — инженер-химик.
 Бабенко, Юрий Иванович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Бабенко, Яков Алексеевич (1913—1979) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Бабин